Ел Текоматито има више значења:

 Ел Текоматито (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Текоматито (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику